Heaven and Hell – zespół muzyczny
 Heaven and Hell – album brytyjskiej grupy Black Sabbath z 1980
 Heaven and Hell – album Vangelisa z 1975
 Heaven & Hell – album Avy Max z 2020
 Heaven and Hell – singel C.C. Catch
 Heaven and Hell – utwór muzyczny Black Sabbath